Улица Койдула () — улица в ряде населённых пунктов Эстонии. Как правило, названа в честь эстонской писательницы Лидии Койдула (1843—1886).
 Улица Койдула в городе Нарва
 Улица Койдула в Тюри
 Улица Койдула в посёлке Вяндра
 Улица Лидии Койдула в Хаапсалу
 Улица Лидии Койдула в Кехра
 Улица Лидии Койдула в Курессааре
 Улица Лидии Койдула в Кохтла-Ярве
 Улица Лидии Койдула в Нарва-Йыэсуу
 Улица Лидии Койдула в Раквере
 Улица Лидии Койдула в Таллине
 Улица Лидии Койдула в Тарту
 Улица Лидии Койдула в Вильянди
 Улица Лидии Койдула в Выру

См. также